Sula – jednostka osadnicza w USA, w stanie Montana, w hrabstwie Ravalli
 Sula – rodzaj ptaka z rodziny głuptaków
 sula – próg rzeczny
 gmina Sula w Norwegii
 wyspy Sula